

Biografia 
Attore e regista principalmente di teatro, ha recitato anche nel corto Lesh Sabreen? (2009), nel film Amore, furti e altri guai e nel corto Solomon's Stone (2015). Per il film L'insulto ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Collegamenti esterni 
 

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile